Га́узен, або Хаузен () — власна назва.

Персоналії 
Га́узен — прізвище.
 Гаральд цур Гаузен — німецький медик.

Топоніми

Гаузен (Біркенфельд)
 Гаузен (Верхня Франконія)
 Гаузен (Від)
 Гаузен (Мільтенберг)
 Гаузен (Нижня Баварія)
 Гаузен (Рен-Грабфельд)
 Гаузен (Тюрингія)
 Гаузен-на-Буссені
 Гаузен-на-Танні
 Гаузен-при-Вюрцбурзі
 Гаузен-у-Візенталі

Гаузен (Швейцарія)